Jim Jordan (1896–1988) – amerykański aktor telewizyjny, filmowy, przez przeszło 20 lat gwiazda i współautor radiowego serialu komediowego Fibber McGee and Molly
 Jim Jordan, właśc. James Jordan (1925–1999) – amerykański koszykarz, zawodnik ligi NCAA
 Jim Jordan (1928–2012) – kanadyjski polityk, deputowany do Izby Gmin z Ontario
 Jim Jordan (1933–2004) – amerykański przedsiębiorca z branży reklamowej, dyrektor kreatywny i prezes agencji BBDO
 Jim Jordan (ur. 1961) – amerykański strateg polityczny, bliski współpracownik Johna Kerry’ego podczas wyborów prezydenckich w 2004 roku
 Jim Jordan, właśc. James D. Jordan (ur. 1964) – amerykański polityk, kongresman z Ohio od 2007
 Jim Jordan – brytyjski naukowiec, profesor University of Warwick

Zobacz też 
 James Carroll Jordan

Przypisy